Драгаљевац може да се односи на:

 Манастир Драгаљевац, манастир Српске православне цркве у општини Бијељина, Република Српска, БиХ
 Драгаљевац Горњи, насеље у општини Бијељина, Република Српска, БиХ
 Драгаљевац Доњи, насеље у општини Бијељина, Република Српска, БиХ
 Драгаљевац Средњи, насеље у општини Бијељина, Република Српска, БиХ